Биг Спринг има више значења:
 Биг Спринг (Мериленд)
 Биг Спринг (Мисури)
 Биг Спринг (Тексас)